Herpertz ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Herpertz (* 1998), deutsche Politikerin (Piratenpartei)
 Beate Herpertz-Dahlmann, Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der RWTH Aachen
 Sabine Herpertz (* 1960), deutsche Psychiaterin
 Ulrich Herpertz (* 1942), deutscher Arzt